Igor Vladimirovitch Volkov - en russe :  - (né le  à Oufa en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Salavat Ioulaïev Oufa, il commence sa carrière dans la Superliga en 2000. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2003 par les Islanders de New York au huitième tour, en deux-cent-quarante-sixième position. Il remporte la Superliga 2005 avec le HK Dinamo Moscou et 2008 avec le Salavat. En 2008, la Superliga est remplacée par une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey. Il rejoint alors l'Avangard Omsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 29|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 40|| 3|| 1|| 4|| 8||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 41|| 9|| 5|| 14|| 32|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2003-2004|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 45|| 11|| 13|| 24|| 38||-|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 43|| 15|| 12|| 27|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 47|| 18|| 12|| 30|| 22|| 6|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2006-2007|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 52|| 12|| 11|| 23|| 44|| 8|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 50|| 14|| 9|| 23|| 16|| 16|| 9|| 2|| 11|| 2
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 41|| 8|| 9|| 17|| 24|| 9|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk|| KHL|| 55|| 11|| 11|| 22|| 54|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 23|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk|| KHL|| 14|| 1|| 2|| 3|| 2|| 13|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| Avangard Omsk || KHL || 30|| 5|| 4|| 9|| 8|| 21|| 3|| 3|| 6|| 12
|-
| 2012-2013|| Avangard Omsk || KHL || 47|| 8|| 6|| 14|| 16|| 12|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2013-2014|| HK Spartak Moscou || KHL || 46|| 7|| 4|| 11|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HK CSKA Moscou || KHL || 27|| 4|| 3|| 7|| 16|| 12|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| rowspan=2|2015-2016|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 25|| 4|| 5|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 25|| 3|| 4|| 7|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017|| Toros Neftekamsk || VHL || 18|| 3|| 4|| 7|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0

Notes et références 

Naissance en janvier 1983
Naissance à Oufa
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Toros Neftekamsk